Села:
 Бриків — Рівненська область, Рівненський район
 Бриків — Тернопільська область, Шумський район